Cabannes (Bocas do Ródano), comuna francesa na região administrativa da Provença-Alpes-Costa Azul;
 Cabanne's Trading Post, foi um entreposto comercial estadunidense;
 Les Cabannes (Ariège), comuna francesa na região administrativa de Médios Pirineus;
 Les Cabannes (Tarn), comuna francesa na região administrativa de Médios Pirineus.

Ver também 

Desambiguações de topônimos

it:Cabannes